Top Teams Cup 2005-2006 – torneo di pallavolo femminile
 Top Teams Cup 2005-2006 – torneo di pallavolo maschile